В одиночному розряді тенісного турніру Nordea Nordic Light Open 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Світлана Кузнецова здобула титул, у фіналі перемігши Денісу Хладкову 0-6, 6-3, 7-6(2).

Сіяні гравчині 

  Сільвія Фаріна-Елія (2-ге коло)
  Іва Майолі (1-ше коло)
  Патті Шнідер (чвертьфінал)
  А Санчес Вікаріо (2-ге коло)

 Мартина Суха (півфінал)
 Оса Свенссон (чвертьфінал)
 Мартіна Мюллер (1-ше коло)
 Мая Матевжич (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Nordea Nordic Light Open